Le nom de Reverdin est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Albert Reverdin (1881-1929), médecin suisse.
 Auguste Reverdin (1848-1908), chirurgien suisse.
 Emile Reverdin (1845–1901), architecte suisse.
 François-Gédéon Reverdin (1772-1828), peintre, dessinateur et graveur suisse
 Frédéric Reverdin (1849-1931), chimiste suisse.
 Isaac Reverdin (1884-1940), médecin suisse.
 Jacques-Louis Reverdin (1842-1929), médecin et naturaliste suisse.
 Olivier Reverdin (1913-2000), politicien suisse et homme de haute culture.
 Jacques Reverdin , fils du précédent, ambassadeur suisse au Japon

Homonymie de patronyme